Il doppio femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Polona Hercog e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno battuto in finale 2–6, 6–1, [10–2] Sara Errani e Roberta Vinci.

Teste di serie

 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinali)
 Vladimíra Uhlířová /  Renata Voráčová (semifinali)

 Gisela Dulko /  Ágnes Szávay (primo turno) 
 Polona Hercog /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2010